Services

 Service Control Manager
 Services for UNIX
 /etc/services